Le qualificazioni del singolare del Mallorca Open 2016 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrate le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Shelby Rogers (primo turno)
  Sorana Cîrstea (qualificata)
  Patricia Maria Tig (primo turno)
  Kateryna Kozlova (ultimo turno)

  Viktorija Golubic (primo turno)
  Risa Ozaki (primo turno)
  Marina Eraković (secondo turno)
  Sílvia Soler Espinosa (secondo turno)

Qualificate 

  Elise Mertens
  Sorana Cîrstea

  Verónica Cepede Royg
  Ana Bogdan

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Mallorca Open 2016
WTA Tour 2016